Doren steht für:
 Doren, einen Ort in Österreich

Doren oder Van Doren ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Doren (1869–1934), deutscher Wirtschaftshistoriker
 Arthur Van Doren (* 1994), belgischer Hockeyspieler
 Carl Van Doren (1885–1950), amerikanischer Autor und Kritiker
 Charles Van Doren (1926–2019), US-amerikanischer Autor
 Claudia Doren (1931–1987), deutsche Fernsehansagerin
 Loic Van Doren (* 1996), belgischer Hockeyspieler
 Mamie van Doren (* 1931), US-amerikanische Schauspielerin
 Mark Van Doren (1894–1972), US-amerikanischer Literaturkritiker, Hochschullehrer und Dichter
 Philip Van Doren Stern (1900–1984), US-amerikanischer Autor und Historiker

Siehe auch:
 Dohren
 Dören
 Vandooren
 Doreen, weiblicher Vorname